Corrado Tedeschi – editore italiano
 Corrado Tedeschi – conduttore televisivo italiano